Shockey ist der Familienname folgender Personen:
 Jeremy Shockey (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Sonstiges:
 Shockey Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika